Івана Вулета (, ; дошлюбне прізвище — Шпанович (, );  ) — сербська легкоатлетка, яка спеціалізується в стрибках у довжину, олімпійська медалістка, чинна чемпіонка Європи та чемпіонка Європи в закритих приміщеннях, медалістка чемпіонату світу в закритих приміщеннях.

Виступи на Олімпіадах

Особисті рекорди

На стадіоні

У залі

Примітки

Джерела 

 

Сербські стрибуни в довжину
Сербські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2008
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Уродженці Зренянина
Чемпіони світу з легкої атлетики в приміщенні
Призери чемпіонатів Європи з легкої атлетики